Алексей Кулашко (род. 3 июля 1972, Ленинград) — советский, российский и новозеландский шахматист, мастер ФИДЕ (1998).

Биография 
Воспитанник шахматной секции Ленинградского Дворца пионеров (занимался в группе мастера спорта В. В. Шишмарева). Из этого периода творчества шахматиста наибольшую известность получила партия, которую в 1983 г. в одном из юношеских турниров он проиграл Г. Р. Камскому.

После окончания экономического факультета Санкт-Петербургского университета успел принять участие только в одном крупном международном турнире на территории России: мемориале Чигорина 1995 г. В конце того же года переехал в Новую Зеландию.

Четыре раза становился чемпионом Новой Зеландии: 1996 / 97 (занял в турнире 2-е место после игравшего вне конкурса австралийского гроссмейстера Я. Роджерса), 1997 / 98, 1999 / 2000 (разделил в турнире 2—3 места со словенским гроссмейстером Д. Сермеком вслед за Я. Роджерсом; Роджерс и Сермек выступали вне конкурса) и 2016 (8—12 с М. Стедманом и др.; участники, занявшие более высокие места, выступали вне конкурса) гг. Также в 1998 г. стал чемпионом Новой Зеландии по рапиду.

Победитель чемпионата Океании 2016 г.

Участник зональных турниров 1999, 2000, 2005 и 2017 гг.

В составе сборной Новой Зеландии участник четырех шахматных олимпиад (1998, 2002, 2016 и 2018 гг.; в 1998, 2002 и 2016 гг. играл на 1-й доске).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Алексея Кулашко на шахматных олимпиадах

Шахматисты России
Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам
Родившиеся в Санкт-Петербурге